Valiente steht für
 Valiente (Halbinsel), Halbinsel der panamaischen Provinz Bocas del Toro im karibischen Meer
 Valiente (Schiff), Schiff der Marine Uruguays
 eine ehemalige US-amerikanische Automarke, siehe York Coachworks
 Valiente Peak, Berg im antarktischen Grahamland

Valiente ist der Familienname folgender Personen:
 Doreen Valiente (1922–1999), englische Okkultistin
 Enrique Sáenz-Valiente (1917–1956), argentinischer Sportschütze und Autorennfahrer
 Juan José Valiente (1946–2015), argentinischer Fußballspieler
 Juan Pablo Sáenz Valiente (1861–1925), argentinischer Hydrograph und Marineoffizier
 Mariano Vivanco Valiente (1933–2004), kubanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Michelle Sharon Valiente Amarilla (* 1998), paraguayische Beachvolleyballspielerin
 Rodrigo Valiente (* 1989), uruguayischer Fußballspieler